Afumați se poate referi la:
 Localități din România:
 Afumați, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Afumați, Ilfov, reședința comunei cu același nume
 Afumați, Olt
 Personalități:
 Radu de la Afumați, domnitor al Țării Românești